Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1994 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 5 — 6 февраля на высокогорном катке Альтидуд в Бьютте (штат Монтана, США). На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
 Итоги на Skateresults.com

Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Февраль 1994 года
Спортивные соревнования в Монтане
Чемпионаты мира в США
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
XX век в Монтане